U-30:
  — одна из 329 немецких подводных лодок, участвовавших в Первой мировой войне. 
 U-30 (1936) — средняя немецкая подводная лодка типа VIIA времён Второй мировой войны.